Annabring ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph John Annabring (1900–1959), ungarischer Geistlicher, Bischof von Superior
 Matthias Annabring (1904–1961), ungarisch-deutscher Rechtsanwalt